Belaya Skala , ,  es una montaña de Rusia situada en la Península de Crimea, en el Raión de Belogorsk de la República de Crimea.

Notas 

Montañas de Crimea